Ponoćni ekspres (glazbeni sastav)
Ponoćni ekspres (1978.), film
Ponoćni ekspres (knjiga) po kojoj je snimljen film
Ponoćni ekspres, skladba izvođačice Milke Čakarun Lenac

Izvori